Love Me or Leave Me, canción de 1928 compuesta por Walter Donaldson.
Love Me or Leave Me, canción de 2008 interpretada por Raven-Symoné.
Love Me or Leave Me, película de 1955 dirigida por Charles Vidor, y protagonizada por Doris Day y James Cagney.